Burgau (Stiermarken), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Burgau (Zwaben), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Burgau (Jena), een stadsdeel  van de Duitse stad Jena
Markgraafschap Burgau, een markgraafschap binnen het Heilige Roomse Rijk